TJP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 748 амінокислот, а молекулярна маса — 195 459.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою кальмодуліну. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних контактах, щільних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Міжклітинні контакти